Rosa 'Benjamin Britten' — сорт английских () роз.

Регистрационное название: 'AUSencart'.

Сорт назван в честь английского композитора Эдварда Бенджамина Бриттена.

Биологическое описание 
Шраб (), английская роза ().

Высота растения до 100—120 см. Ширина около 70 см.

Цветки 10—12 см в диаметре, красно—оранжевые, одиночные или собранные в малоцветковые соцветия, устойчивые к дождю.

Лепестков 41 и больше.

Аромат сильный, фруктовый с оттенками вина и грушевых леденцов.

Цветение повторное.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

USDA-зона: 6b (−17.8 °C… −20.6 °C).

Сорт имеет высокую устойчивость к чёрной пятнистости и мучнистой росе.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Ссылки 
 Rosa 'Benjamin Britten' на сайте websad.ru
 Rosa 'Benjamin Britten' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Rosa 'Benjamin Britten' на сайте David Austin Roses

Примечания 

Benjamin Britten